Betek (Krucil)
 Betek (Madiun)
 Betek (Mojoagung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing